Revenge of the Nerds (film), een film uit 1984.
Revenge of the Nerds (televisieprogramma), een televisieprogramma.